Joan Harrison (ur. 1935) – południowoafrykańska pływaczka
 Joan Harrison (1907-1994) – angielska scenarzystka i producent filmowy